«La huella» puede referirse a:

Cine 
 La huella / "Sleuth" (1972), película dirigida por Joseph L. Mankiewicz;
 La huella (1991), película dirigida por Jesús Fragoso Montoya;
 La huella / "Dark Water" (2005), película dirigida por Walter Salles;
 La huella / "Sleuth" (2007), película dirigida por Kenneth Branagh - remake de la de 1972;
 La huella (1997), cortometraje dirigido por Juan Diego Garreton.